Ottende etape af Tour de France 2009 blev kørt lørdag d. 11. juli og gik fra Andorra la Vella til Saint-Girons.
Ruten var 176,5 km lang.

 Etape: 8
 Dato: 11. juli
 Længde: 176,5 km
 Danske resultater:
 29. Chris Anker Sørensen + 1.54
 37. Nicki Sørensen + 1.54
 67. Brian Vandborg + 14.14
 Gennemsnitshastighed: 38,9 km/t

Point- og bjergspurter

1. sprint (Luzenac) 
Efter 67 km

2. sprint (Tarascon-sur-Ariège) 
Efter 84,5 km

3. sprint (Vic d'Oust) 
Efter 159,5 km

1. bjerg (Port d'Envalira) 

1. kategori stigning efter 23,5 km

2. bjerg (Col de Port) 
2. kategori stigning efter 102 km

3. bjerg (Col d'Agnès) 

1. kategori stigning efter 132,5 km

Udgåede ryttere 
 63  Koldo Fernández fra  røg uden for tidsgrænsen.
 111  Óscar Pereiro fra  udgik.
 176  Eduardo Gonzalo fra  udgik.
 177  David Lelay fra  udgik.

Resultatliste

Eksterne henvisninger 
 Etapeside  på Letour.fr     

08

en:2009 Tour de France, Stage 1 to Stage 11#Stage 8